Le tournoi de Stalybridge est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 14 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Winnie Shaw.

Faits marquants 
Il s'agit de la première des cinq manches de la Dewar Cup 1968. Les manches suivantes se déroulent successivement à Perth, Aberavon, Torquay et au London Indoors avant la finale à Londres.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Stalybridge

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Stalybridge
Tennis en Angleterre en 1968
Sport en octobre 1968